

Toponyme 
Rue Frédéric-Sauton, rue du 5e arrondissement de Paris.

Patronyme

Frédéric Sauton, architecte français
Olivier Sauton, comédien français. 
Philippe Sauton, ancien joueur de rugby à XV français reconverti